Гослесопитомник — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Гослесопитомник — прежнее название села Торегельды Байзакского района Жамбылской области.

Россия 
 Гослесопитомник — посёлок в Новоаннинском районе Волгоградской области.
 Гослесопитомник — хутор в Кущёвском районе Краснодарского края.